Sauerländer steht für:

 Bewohner der deutschen Mittelgebirgsregion Sauerland
 Verlag Sauerländer, Schweizer Verlag
 J. D. Sauerländer’s Verlag, deutscher Verlag von Joh. David Sauerländer

Sauerländer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Sauerländer (1806–1868), Schweizer Buchdrucker, Verleger und Politiker
 Hans Christof Sauerländer (1943–2016), Schweizer Verleger

 Karl Heinrich Remigius Sauerländer (1848–1919), Schweizer Verleger
 Remigius Sauerländer (1804–1844), Schweizer Offizier 
 Robert David Sauerländer (1866–1962), deutscher Verleger
 Tina Sauerländer (* 1981), deutsche Kuratorin und Autorin
 Willibald Sauerländer (1924–2018), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Mein Freund ist Sauerländer
 Sauerländer Heimatbund